

Geografia 
 Corn – comune dell'Occitania, in Francia
 Corn – comune dell'Oklahoma, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 David Corn – giornalista statunitense
 Rob Corn – produttore e regista televisivo statunitense
 Rudolf Corn – calciatore tedesco

Pagine correlate 
 Korn (disambigua)